Bris kan syfta på:

 Bris (vind) – en beteckning på måttlig vind
 Bris (judendomen) – en omskärelse enligt judisk tradition
 Bris – en svensk organisation, se Barnens rätt i samhället
 Bris  – en serie segelbåtar konstruerade av Sven Yrvind

Geografi
 Mount Bris – ett berg i Antarktis